Pachyprotasis är ett släkte av steklar som beskrevs av Hartig 1837. Pachyprotasis ingår i familjen bladsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladsteklar
Pachyprotasis